Евгений Карлович Крафт (22.07.1861 — ?) — русский морской офицер, вице-адмирал.

Биография 
В 1881 году кончил Морской кадетский корпус. Гардемарин.

В 1882 — Мичман. Штурманский офицер парового корвета «Скобелев». Участвовал в исследовании Ново-Гвинейского моря, его именем был назван остров Крафт (Тауш) в архипелаге Довольных людей. 1883 год на полуброненосный фрегат «Герцог Эдинбургский». В плавании по Тихому и Индийскому океанам.

1888 — Лейтенант. 1889—1890 — Флаг-офицер младшего флагмана Практической эскадры Балтийского моря.

1891 — Окончил Минный офицерский класс. Преподавал в Минной школе Учебно-минного отряда. Командир миноноски № 67. В 1893 году минный офицер крейсера «Память Азова».

1899 — Старший офицер бронепалубного крейсера «Варяг».

6 декабря 1902 — Капитан 2-го ранга. Январь 1903 — Командир контрминоносца «Прочный».

В 1904 году окончил курс военно-морских наук при Николаевской Морской академии. Командир минного крейсера «Украина». 1906 — Капитан 1-го ранга.

В 1906—1909 годах командовал учебным судном «Моряк», крейсерами «Генерал-адмирал» и «Герцог Эдинбургский» (переклассифицирован в минный заградитель «Онега»).

1907 — Заведующий учебной командой строевых квартирмейстеров. 20 апреля 1909 года по итогам смотр ученикам школы строевых квартирмейстеров и новобранцам Кронштадтского порта удостоился Высочайшей благодарности.

1911 — И. д. начальника штаба начальника Действующего флота Балтийского моря. 6 декабря 1911 — Контр-адмирал с утверждением в должности. 8 мая 1913 — Начальник Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота.

Январь 1914 — Вышел в отставку с присвоением чина вице-адмирала.

В белом Крыму вице-адмирал Крафт занял «по вольному найму» пост заведующего плавбазой Дивизиона подлодок Черноморского флота. Этой плавбазой в разное время служили блокшив № 9 (бывший товарно-пассажирский пароход «Меркурий» 1879 года постройки, с апреля 1919 года входит в состав Черноморского флота Врангеля); затем пароход «Добыча» (он же старый турецкий корабль «Иттихад» 1883 года постройки, конфискованный как трофей в ходе Первой мировой).

По данным историка флота Н. В. Манвелова, в ноябре 1920 года Е. К. Крафт эвакуировался с женой, невесткой, внуком и племянницей в Константинополь на транспорте-мастерской «Кронштадт», принявшем на борт большое количество беженцев.

Семья 
 жена - Маргарита Александровна Перотте
Дети: 

 Михаил Евгеньевич Крафт (1888 - 1951) окончил Морской корпус в 1908 году. Принимал участие в спасении пострадавших от землетрясения в Мессине. Окончил Штурманский офицерский класс в 1912 году. Офицер подводного плавания с 1916 года. Награжден Георгиевским оружием в 1916 году. Старший лейтенант. В 1917 году в Севастополе - командир подводной лодки "Тюлень". Генералом П. Н. Врангелем за боевые отличия 29 марта 1920 года произведен в капитаны 2 ранга. В эмиграции во Франции. Последние годы жизни провел в Колумбии, где умер в 1951 году.
 Владимир Евгеньевич Крафт (09.12.1885 - 16.05.1914) Плавал на эскадренном броненосце "Слава".

Примечания

Литература 
 Володихин Д. М., Богомазова А. А. Российский морской военачальник е. к. крафт в зеркале делопроизводства Черноморского флота Врангеля и белой эмиграции // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского/. Серия «Исторические науки». Том 2 (68), № 3. 2016 г. С. 3-19.
Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Крымской эвакуации
Участники Гражданской войны в России (белые)